Bitwa pod Doryleum (1097) – jedna z bitew I wprawy krzyżowej.
 Bitwa pod Doryleum (1147) – jedna z bitew II wyprawy krzyżowej.